Polášek oder Polasek ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Polášek (* 1991), tschechischer Eishockeyspieler
 Albin Polasek (1879–1965), tschechisch-amerikanischer Bildhauer
 Barbara Probst-Polášek (* 1939), deutsche Gitarristin und Lautenistin
 Filip Polášek (* 1985), slowakischer Tennisspieler
 Jan Polášek, tschechischer Cellist
 Josef Polášek (1899–1946), tschechischer Architekt
 Josef Polášek (Schauspieler) (* 1965), Schauspieler
 Libor Polášek (* 1974), tschechischer Eishockeyspieler

 Viktor Polášek (* 1997), tschechischer Skispringer

Polasek steht für:

 Albin Polasek House and Studio, Anlage in Winter Park, Florida, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Polaschek
 Polaschegg
 Polaczek